Вильга () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5305 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Целеюв
 Цыганувка
 Гозлин-Гурны
 Гозлин-Малы
 Холендры
 Маряньске-Пожече
 Нецеч
 Нове-Подоле
 Новы-Жабенец
 Острыбур
 Руда-Тарновска
 Скурча
 Старе-Подоле
 Стары-Жабенец
 Тарнув
 Тшчанка
 Усценец-Колёня
 Вице
 Вильга
 Вулька-Грущыньска
 Закшев

Поселения 
 Борки-Гозлиньске
 Боровина
 Бжезина
 Дамирув
 Долы
 Ящыско
 Казмерув
 Кемпа-Целеёвска
 Кемпа-Грущыньска
 Кемпа-Подольска
 Кемпа-Залевска
 Комисья
 Малинувка
 Наддавки
 Ольшак
 Ольшинка
 Ольшинки
 Оседле-Вильга
 Осухув
 Подгуже
 Подграница
 Подкляштор
 Подлесе
 Полевич
 Пшецинка
 Стара-Весь
 Старе-Вице
 Татарчиско
 Украина
 Вице-Всходне
 Вице-Гурки
 Воля-Целеёвска
 Залесе
 Заросле
 Зажече

Соседние гмины 
 Гмина Гарволин
 Гмина Ласкажев
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Магнушев
 Гмина Собене-Езёры

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства